Погост Троица — населённый пункт в Молоковском районе Тверской области, входит в состав Молоковского сельского поселения.

География 
Расположен на берегу реки Могоча в 3 км на юго-восток от районного центра посёлка Молоково.

История 
В 1802 году на Троицком погосте была построена каменная Троицкая церковь с 3 престолом. 

В конце XIX — начале XX века Троицкий погост входил в состав Алешковской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года Погост Троица входил в состав Рамешинского сельсовета Молоковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Молоковского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В Погосте Троица расположена недействующая Церковь Троицы Живоначальной (1802).

Примечания 

Населённые пункты Молоковского района